John Coleman puede referirse a:

En deportes 
 John Douglas Coleman (1928 – 1973), exfutbolista y exentrenador australiano.
 John Coleman (n. 1962), exfutbolista y entrenador inglés, actualmente dirige al Accrington Stanley Football Club.
 John Francis Coleman (1863–1922), exbeisbolista estadounidense.
 John W. Coleman (1860–1915), exbeisbolista estadounidense.

Otros 
 John Coleman (n. 1935), ex-espía y teórico de las conspiraciones británico. 
 John Christopher Coleman (n. 1940), psicólogo, investigador y editor británico, fundador de Trust for the Study of Adolescence.
 John Coleman, fundador de The Weather Channel.